Il ribelle (All the Right Moves) – film del 1983 diretto da Michael Chapman
All the Right Moves – singolo di Jennifer Warnes e Chris Thompson del 1983, colonna sonora del film omonimo
All the Right Moves – singolo degli OneRepublic del 2009